Рае́вский — русская фамилия польского происхождения, женская форма ; также топоним.

Раевский

A 
 
 Раевский, Андрей Федосеевич (1794—1822) — мемуарист, поэт, переводчик и публицист.
 Раевский, Аркадий Александрович (1848—1916) — русский ветеринарный врач.

Б

В

Г 
 Раевский, Гавриил Леонидович (1909—1990-е) — советский легкоатлет.
 
 Раевский, Григорий Григорьевич (Григорий Тверской, 1888—1937) — православный священномученик, память 16/29 сентября.

Д, З 
 Раевский, Дмитрий Сергеевич (1941—2004) — российский историк, один из крупнейших скифологов.
 Раевский, Здислав (1907—1974) — польский археолог и музейный работник, профессор, доктор наук.

И 
 
 
 Раевский, Иосиф Моисеевич (1900—1972) — актёр и режиссёр, театральный педагог.

К 
 Раевский, Кирилл Сергеевич (1931—2020) — советский и российский фармаколог, член-корреспондент АМН СССР, РАМН и РАН.

Л 
 Раевский, Лаврентий Михайлович (XVII век) — воевода.

М 
  (?—1931) — русский анархо-синдикалист.

Н

П

С 
 Раевский, Святослав Афанасьевич (1808—1876) — русский литератор, этнограф, чиновник, близкий друг поэта М. Ю. Лермонтова.
 Раевский, Сергей Александрович (1844—1940) — деятель народного образования; попечитель Харьковского учебного округа.

Т 
 Раевский, Тит Васильевич (XVII век) — воевода, стряпчий.

Ю 
 Раевский, Юрий Николаевич (1952—1973) — советский преступник.



Топоним 
 Раевский — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Раевский — военный полигон ВДВ под Новороссийском.

См. также 

 Раевские
 
 Раевщино

Примечания